Nanningosaurus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из мела Азии. Типовой и единственный вид Nanningosaurus dashiensis назван и описан группой китайских палеонтологов под руководством Mo Чжинъю в 2007 году. Имя рода дано по названию городского округа Наньнин, где были обнаружены остатки. Видовое имя дано по названию пригорода Наньнина — Dashi (в переводе с китайского означает «большой камень»), где были обнаружены остатки динозавра.

История исследования 
Голотип NHMG8142 и паратип NHMG8143 обнаружены в 1991 году в слоях бассейна Nalong, датированных верхнемеловой эпохой, Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай.

Голотип представляет собой расчленённый неполный скелет, состоящий из относительно полных правой и левой челюстных костей, левых зубной и чешуйчатой костей, нижней части правой квадратной кости, неполной основной затылочной кости, одного изолированного дентарного зуба, одного шейного позвонка, неполной левой лопатки, неполных левой и правой плечевых костей, относительно полной левой седалищной кости, полных левой бедренной и левой и правой большеберцовых костей. Паратип представляет собой относительно полную правую челюстную кость.

Описание 
Nanningosaurus отличается от других гадрозаврид уникальным сочетанием примитивных и продвинутых признаков: высокий, остроконечный дорсальный отросток челюстной кости с редуцированным скуловым отростком и выраженной фасеткой слёзной кости; тонкая плечевая кость имеет низкий, округлый дельтопекторальный гребень; поперечно широкий нижнечелюстной мыщелок квадратной кости имеет слабо развитую околоквадратную выемку; дентарный зуб посередине имеет один извилистый главный гребень, а также один вторичный; относительно мало зубных альвеол; тело седалищной кости прямое почти на всём её протяжении, но на дистальном конце кость сгибается дорсально и расширяется перед седалищной стопой.

Грегори Пол оценил длину Nanningosaurus в 7,5 метров, а массу — в 2,5 тонны.

Филогения 
Для выяснения филогенетического положения Nanningosaurus был использован набор данных из исследования Дэвида Нормана 2004 года. Итоговая матрица содержала 105 признаков для 20 таксонов. В полученном дереве согласия по большинству Nanningosaurus позиционируется как базальный ламбеозаврин в политомии с паразавролофом и цинтаозавром. Авторы отмечают, что систематическое положение Nanningosaurus как базального ламбеозаврина приблизительное, поскольку экземпляр имеется в неполной сохранности.

В последующих филогенетических исследованиях Nanningosaurus позиционируется уже в качестве базального гадрозавроида за пределами семейства гадрозавриды.

Кладограмма на основе исследования Xing и коллег 2014 года (дерево строгого консенсуса):

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2007 году